Ferdinand Ludwig Reichsgraf von Kolowrat-Liebsteinsky (* 12. Dezember 1621 in Innsbruck; † 30. September 1701 in Heideburg) war ein böhmischer Adliger, General und Großprior des Malteserordens.

Leben 
Er war der zweitälteste Sohn des böhmischen Vizekanzlers Albert (VII.) Freiherr von Kolowrat-Liebsteinsky (1583–1648) aus dessen Ehe mit Sabina Viktoria geb. Freiin von Wolkenstein-Trostburg (1596–1684). Der Appellationsrat und Statthalter Franz Karl von Kolowrat-Liebsteinsky (1620–1700) und der Prager Erzbischof Johann Wilhelm von Kolowrat-Liebsteinsky (1627–1668) waren seine Brüder. Er wuchs zusammen mit seinen Brüdern am erzherzoglichen Hof in Innsbruck auf. 1638 trat er in den Malteserorden ein und begab sich mit dem damaligen Großmeister Nicolas Cotoner auf die Insel Malta. 1662 zum General befördert, kommandierte er dort bis 1667 die Malteser Galeeren und wurde außerdem zum Komtur von Striegau, Reichenbach und Maidelberg ernannt. Kaiser Leopold I. erhob seinen Kämmerer und Geheimrat in den Reichsgrafenstand. Nach dem Amtsverzicht von Franz Reichsgraf von Wratislaw-Mitrowitz bekleidete er von 1670 bis 1700 das Amt des Großpriors des Malteser-Ordens in Böhmen, Mähren und Schlesien. In seiner Eigenschaft löste er die Ordens-Kommende Corpus Christi in Breslau ein, die bis 1692 an die Stadt verpfändet war. Ferdinand Ludwig von Kolowrat-Liebsteinsky starb 1701 in Heideburg. Sein Leichnam wurde nach Prag überführt und in der St.-Prokops-Kapelle des St. Veitsdoms bestattet.

Vorfahren

Literatur

Einzelnachweise 

Person (Königreich Böhmen)
Großprior (Malteserorden)
Ferdinand Ludwig
Ferdinand Ludwig
Kämmerer (Habsburgermonarchie)
Geheimer Rat (Habsburgermonarchie)
Person (Habsburgermonarchie vor 1804)
Geboren 1621
Gestorben 1701
Mann